Sulki – pojazd konny
2 miejscowości w Polsce: 
 Sulki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Wierzbno 
 Sulki – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Miastkowo